Рубе́н Тори́био Ди́ас Ри́вас (; 17 апреля 1952, Лима, Перу) — перуанский футболист, защитник. Победитель Кубка Америки 1975 года, бронзовый призёр Кубка Америки 1979 и 1983 годов, участник чемпионатов мира 1978 и 1982 годов.

Карьера

В сборной 
Рубен Диас дебютировал в составе сборной Перу 29 марта 1972 года в товарищеском матче со сборной Колумбии, завершившимся ничьей со счётом 1:1. В 1975 году Рубен Диас принял участие в победном для его сборной Кубке Америки. В 1978 году Диас принял участие в чемпионате мира, на котором сыграл в четырёх матчах. В следующем году Диас принимал участие в своём втором Кубке Америки, перуанцам не удалось повторить успех четырёхлетней давности, и они стали лишь бронзовыми призёрами. В 1982 году Рубен Диас поехал на свой второй чемпионат мира, он сыграл во всех трёх матчах своей сборной и даже отличился голом в матче со сборной Италии. В следующем году он вновь принимает участие в Кубке Америки, на котором перуанцы вновь становятся бронзовыми призёрами. Своё последнее выступление за сборную Диас провёл в стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 1986 года против сборной Чили 27 октября 1985 года, тот матч перуанцы проиграли со счётом 2:4. Всего же за сборную Рубен Диас сыграл 89 официальных матчей, в которых забил 2 гола.

Итого: 89 матчей / 2 гола; 31 победа, 27 ничьих, 31 поражение.

Достижения

Командные 
  Сборная Перу
 Победитель Кубка Америки: 1975
 Бронзовый призёр Кубка Америки (2): 1979, 1983

  «Дефенсор Арика»
 Бронзовый призёр чемпионата Перу: 1970

  «Депортиво Мунисипаль»
 Бронзовый призёр чемпионата Перу: 1972

  «Университарио»
 Чемпион Перу: 1974
 Бронзовый призёр чемпионата Перу: 1975

  «Спортинг Кристал»
 Чемпион Перу (3): 1979, 1980, 1983
 Бронзовый призёр чемпионата Перу: 1978

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Перу на сайте rsssf.com
 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Дефенсор Арика»
Игроки ФК «Депортиво Мунисипаль» Лима
Игроки ФК «Университарио»
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Чемпионы Южной Америки по футболу